Anisocerasites regularis är en ringmaskart som beskrevs av Taugouerdeau 1971. Anisocerasites regularis ingår i släktet Anisocerasites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
regularis